Biografies:
 Anastasio Bustamante, president de Mèxic al segle XIX
 Ciriaco Pérez-Bustamante de la Vega, historiador i americanista espanyol
 David Bustamante Hoyos, cantant càntabre
 José Bustamante, futbolista bolivià
 José de Bustamante y Guerra, governador de Montevideo
 José Luis Bustamante y Rivero, president del Perú a mitjans del segle XX
 Juli Bustamante, cantautor valencià
 Manuel Basilio Bustamante, polític uruguaià
 Manuel Miguel Bustamante Bautista, polític valencià
 Maria del Carme Bustamante i Serrano, soprano catalana
 Pedro Azabache Bustamante, pintor peruà
 Raúl Montero Bustamante, professor i historiador uruguaià
 Soledad Becerril Bustamante, política espanyola

 Toponímia
 Bustamante (Mèxic), municipi de l'estat mexicà de Nuevo León